Creazione di Adamo, affresco di Michelangelo
Creazione di Adamo, rilievo di Jacopo della Quercia
Creazione di Adamo, episodio biblico